И́глтон () — английская фамилия. Известные носители:

 Иглтон, Алан (род. ок. 1965) — американский лучник, чемпион мира в поле в командном разряде (2012).
 Иглтон, Ли — австралийский гольфист, финалист Азиатско-тихоокеанского чемпионата в составе национальной сборной (1995).
  (род. 1978) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Порт-Аделаида» и «Вестерн Буллдогз».
  (род. 1976) — австралийский футболист, игрок Чемпионата Австралии в составе клуба «Ньюкасл Юнайтед Джетс».
 Иглтон, Терри (род. 1943) — британский литературовед и философ.
  (1929—2007) — американский юрист и политик, сенатор (1968—1987).
  (1926—2011) — американский дипломат, посол США в Сирии (1984—1988).

Примечания